Blizzard je lahko:

 Blizzard - močan veter v ZDA
 Blizzard (podjetje) - ameriško podjetje, ki izdeluje športno opremo
 Blizzard Entertainment, ameriško podjetje za razvoj in založništvo videoiger